Вале́рий Рю́мин: Рюмин, Валерий Васильевич (род. 1950) — российский политик, мэр Рязани с 1991 по 1994 год.
 Рюмин, Валерий Викторович (1939—2022) — советский и российский лётчик-космонавт.